Le terme tétéma est le nom vernaculaire donné à plusieurs petits passereaux de la famille des formicariidés. 

Ces 12 espèces d'oiseaux sont aussi appelée parfois « fourmiliers » en Guyane.  

Ils vivent dans les forêts et les bois de l'Amérique tropicale (zone néotropicale).

Liste des espèces
 Formicarius moniliger Sclater, 1857
 Tétéma colma — Formicarius colma Boddaert, 1783 
 Tétéma coq-de-bois — Formicarius analis (Orbigny & Lafresnaye, 1837)
 Tétéma à front roux — Formicarius rufifrons Blake, 1957
 Tétéma à tête noire — Formicarius nigricapillus Ridgway, 1893
 Tétéma à poitrine rousse — Formicarius rufipectus Salvin, 1866
 Tétéma flambé — Chamaeza campanisona (Lichtenstein, 1823)
 Tétéma strié — Chamaeza nobilis Gould, 1855 
 Tétéma festonné — Chamaeza turdina (Cabanis & Heine, 1859)
 Tétéma de Such — Chamaeza meruloides Vigors, 1825
 Tétéma à queue rousse — Chamaeza ruficauda (Cabanis & Heine, 1859). 
 Tétéma barré — Chamaeza mollissima P.L. Sclater, 1855

Nom d'oiseau ambigu